Жюль Сильвен Зеллер (; 1819 или 1820 — 1900) — французский историк.
Был профессором в Сорбонне и в Нормальной школе и главным инспектором высших школ. 

Его работы: 
 «Ulrich v. Hutten, sa vie, ses oeuvres, son époque» (1849); 
 «Histoire de l’Italie» (1852); 
 «Les empereurs romains, caractères et portraits historiques» (1863); 
 «Entretiens sur l’histoire de l’antiquité et du moyen âge» (1865); 
 «Histoire d’Allemagne» (1872-1881), до 1197; 
 «Les tribuns et les révolutions en Italie» (1874); 
 «Pie IX et Victor Emmanuel» (1879).

Примечания

Ссылки 
 

Историки по алфавиту
Историки Франции XIX века
Медиевисты Франции
Члены Академии моральных и политических наук